Rush River ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rush River (Wisconsin), Town(ship) im St. Croix Coonty, Wisconsin
 Rush River Township (North Dakota), Township im Cass County, North Dakota

Rush River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten: 

 Rush River (Minnesota), Fluss in Minnesota
 Rush River (North Dakota), Fluss in North Dakota
 Rush River (Virginia), Fluss in Virginia
 Rush River (Wisconsin), Fluss in Wisconsin